Grime – genere musicale
GrimE –  engine per avventure grafiche
Grime – album degli Iniquity del 2001